Abernes Planet kan henvise til en række forskelle artikler:

Biograffilm 
 Abernes planet – en film fra 1968
 Flugten på abernes planet – en film fra 1970 (opfølger til Abernes planet)
 Truslen fra abernes planet – en film fra 1971 (endnu en opfølger)
 Oprør på abernes planet – en film fra 1972 (endnu en opfølger)
 Kampen om abernes planet – en film fra 1973 (endnu en opfølger)
 Planet of the Apes – en genindspilning fra 2001 af Abernes planet
 Abernes Planet: Oprindelsen – en opfølger fra 2011 til Planet of the Apes.

Tv-film 
 Planet of the Apes (1974)
 Return to the Planet of the Apes (1975)

Bøger og tegneserier 
 Abernes Planet (roman) (originaltitel La Planète des singes) – en roman fra 1963 af Pierre Boulle
 Marvel Comics har udsendt en række tegneserier baseret på filmene.

Musik 
 Planet of the Apes, et album fra det tyske band Guano Apes